Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Allemagne 
  d'infanterie allemande

France 
  d'infanterie française

URSS